Вторая Бундеслига 2010/2011 годов — 37-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 21 августа 2010 года. Последние матчи состоялись 15 мая 2011 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Бохум» и «Герта».
В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Кайзерслаутерн» и занявший второе место «Санкт-Паули».

По итогам предыдущего сезона в Третью лигу вылетели «Рот-Вайсс Ален», «Кобленц» и «Ганза», проигравшая «Ингольштадту 04» в стыковых матчах.
Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей лиги «Оснабрюк», занявший второе место «Эрцгебирге Ауэ» и «Ингольштадт 04», победивший «Ганзу» в стыковых матчах.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры 
(по данным )

Примечания 

Вторая Бундеслига
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Германии в 2010 году
Спорт в Германии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011